Вторая лига Австрии по футболу () — вторая после австрийской Бундеслиги лига в системе лиг австрийского футбола. Победитель выходит в Бундеслигу Австрии, а команды, занявшие места с 14-го по 16-е, выбывают в региональную лигу.

С 2002 по 2018 год называлась Первой лигой ().

С сезона 1985/86 по сезон 1992/93 соревнования включали «лиги плей-офф» с командами высшего дивизиона.

Сезон 2020/21 
В сезоне 2020/21 принимают участие следующие клубы:

 Аустрия Клагенфурт
 Ваккер Иннсбрук
 Форветс Штейр
 Лиферинг
 Лафнитц
 Аустрия Люстенау
 Аустрия Вена II
 ЛАСК Юниорс
 БВ Линц
 Амшеттен
 Дорнбирн 1913
 Хорн
 Флоридсдорф
 Грацер
 Капфенберг
 Рапид II

Победители лиги

Внешние ссылки 
 Официальный сайт 

Футбол в Австрии
Австрия